École normale supérieure (Parijs)
École normale supérieure de Cachan
École normale supérieure de Lyon
École normale supérieure de Rennes